Vilémovice est un toponyme qui peut désigner :

Vilémovice, une commune du powiat de Cieszyn, dans la voïvodie de Silésie.

Vilémovice, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Vilémovice, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Dolní Vilémovice, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina ;
 Horní Vilémovice, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina.